

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Heln“ beginnt.

Heln 



 Heln, Elchanan, jiddischer Dichter

Helnw 
 Helnwein, Gottfried (* 1948), österreichisch-irischer Künstler
 Helnwein, Mercedes (* 1979), österreichische Künstlerin